3 miejscowości w Polsce: 
 Dobki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Dobki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Dobki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko